

Aviser og tidsskrifter

1 Udkom ikke 1929-1940.
2 Udkom ikke 1955-1959.

Magasiner 
 Kvinna
 Frøði
 Land og Fólk
 OutsiderMagazine 
 Vencil
 Varðin

Radio 

 Atlantic Radio (1999)
 Lindin (2000-)
 Rás 2 (1999 - sep. 2007) og 1. okt. 2007 - under Miðlavarpinum i Sosialinum.
 Útvarp Føroya (1957-)

Fjernsyn 

 Sjónvarp Føroya (1984-)
 Iktus (2008-)

Andet 

 Kringvarp Føroya (2005-)
 Humor.FO (2005-)

Kilder